A Junta Médica de Recurso do Exército (JMRE) é um orgão de conselho do Exército Português ao qual compete estudar e dar pareceres sob recursos interpostos relativamente a decisões das restantes juntas médicas do Exército.

A JMRE é presidida por um major-general médico.

Exército Português